Марксовка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Марксовка — до 1992 г. название села Хатаи Агстафинского района.

Казахстан 
 Марксовка — исчезнувшее село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.